Поруб (тюрьма) — деревянный сруб, использовавшийся в Древней Руси в качестве места заточения.

Поруб как топоним:
 Поруб — деревня в Прилузском районе Республики Коми.
 Поруб — посёлок в Старошайговском районе Республики Мордовия.
 Поруб — река, приток Лузы.